tegenpaus Gregorius VI, tegenpaus (1012-?)
 paus Gregorius VI, paus (1045-1046)
 Gregorius VI van Cilicië, katholikos van de Armeens-Apostolische Kerk (1194-1203)
 Gregorius VI van Constantinopel (1798-1881), patriarch van Constantinopel (1835-1840, 1867-1871)